Montreal Impact is de naam van verschillende voetbalclubs in Canada.

 Montreal Impact (1992): voetbalclub opgericht in 1992, de club kwam tot 2011 uit in de North American Soccer League
 Montreal Impact: voetbalclub opgericht in 2010, de club komt sinds 2012 uit in de Major League Soccer